Казипур — топоним.

 Казипур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Казипур — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.